Метцмахер — фамилия.

Известные носители:
 Метцмахер, Инго
 Метцмахер, Рудольф